Marguerite de Bade (en allemand : Margarita von Baden et en serbe : Margarita od Badena), princesse de Bade puis, durant son mariage, princesse de Yougoslavie, est née le  à Salem, en Allemagne, et morte le  à Farnham, au Royaume-Uni. Nièce du prince Philip et de la reine Élisabeth II, c'est une princesse allemande et serbe, qui a longtemps travaillé comme infirmière au Royaume-Uni.

Famille 
Marguerite est la fille aînée du margrave Berthold de Bade (1906-1963) et de son épouse la princesse Théodora de Grèce (1906-1969). Par son père, elle est donc la petite-fille du prince Max de Bade (1867-1927), dernier chancelier de l'Empire allemand (1918), et de son épouse la princesse Marie-Louise de Hanovre (1879-1948), tandis que, par sa mère, elle a pour grands-parents le prince André de Grèce (1882-1944) et son épouse la princesse Alice de Battenberg (1885-1969).

Descendant à la fois de la reine Victoria du Royaume-Uni (1819-1901), surnommée la « grand-mère de l'Europe », et du roi Christian IX de Danemark, surnommé le « beau-père de l'Europe », la princesse Marguerite est la nièce du duc d'Édimbourg et de la reine Élisabeth II.

Les  et , Marguerite épouse, civilement puis religieusement, à Salem, le prince Tomislav de Yougoslavie (1928-2000), deuxième fils du roi Alexandre  de Yougoslavie (1888-1934) et de la reine Marie de Roumanie (1900-1961). De ce mariage, qui se termine en divorce en 1981, naissent deux enfants :
  (1958), prince de Yougoslavie puis de Serbie, qui épouse, en 1992,   (1957) ;
  (1959), princesse de Yougoslavie puis de Serbie, qui s'unit, en 1987, à  (1939-2018), avant de divorcer en 2010.

Biographie 
Née en 1932 au château de Salem, Marguerite étudie dans la fameuse école qu'y ont fondé son grand-père, Max de Bade, et le pédagogue Kurt Hahn en 1920. En 1948, la princesse s'installe au Royaume-Uni, où elle effectue une formation d'infirmière à la . Elle travaille ensuite au St Thomas' Hospital de Londres, à partir de 1953.

Pendant son séjour dans la capitale britannique, où elle vit aux côtés de ses cousines Christine de Hesse-Cassel et Béatrice de Hohenlohe-Langenbourg, Marguerite fait la connaissance du prince Tomislav de Yougoslavie, dont la famille vit en exil au Royaume-Uni depuis la guerre et la proclamation de la république en Yougoslavie en 1945. Le couple se marie à Salem en 1957, ce qui donne lieu à une grande cérémonie, à laquelle participent de nombreuses personnalités du gotha, parmi lesquelles l'ex-roi Siméon II de Bulgarie et le duc d'Édimbourg.

De retour en Grande-Bretagne, le couple s'installe dans le Sussex de l'Ouest, où Tomislav possède une vaste propriété agricole sur laquelle il cultive des pommes. Dans les années qui suivent, Marguerite donne naissance à deux enfants :  (1958) et  (1959). La princesse passe aussi beaucoup de temps à s'occuper de sa belle-sœur, Alexandra de Grèce, que ses problèmes conjugaux avec Pierre II de Yougoslavie conduisent à faire plusieurs tentatives de suicide dans les années 1960.

Séparés depuis 1977, Marguerite et Tomislav divorcent en 1981. Marguerite revient alors vivre à Salem quelque temps, avant de s'établir à nouveau en Grande-Bretagne. Convertie à l'orthodoxie, Marguerite s'intéresse à l'œuvre de son arrière grand-tante, Élisabeth Féodorovna de Russie, et de sa grand-mère, Alice de Battenberg. Après la chute du régime soviétique, elle effectue ainsi de nombreux séjours en Russie et s'investit dans la recherche de fonds à destination du couvent des Saintes-Marthe-et-Marie.

Atteinte d'une forme de myélite qui l'oblige progressivement à se déplacer en chaise roulante, Marguerite passe ses derniers mois alitée dans sa maison de Farnham, dans le Surrey. Elle y meurt au début de l'année 2013. Elle est enterrée à la nécropole de la famille de Bade, à Salem

Quartiers de la princesse

Bibliographie 
 .
 .

Presse en ligne 
 .
 .

Références 

Infirmière allemande
Maison de Bade
Naissance en juillet 1932
Naissance à Salem (Bade-Wurtemberg)
Décès en janvier 2013
Décès dans le Surrey
Décès à 80 ans
Princesse allemande du XXe siècle
Princesse allemande du XXIe siècle
Princesse de Yougoslavie
Princesse de Bade